36-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в России, в Ульяновске и Димитровграде с 1 по 14 февраля 2016 года. В чемпионате приняло участие рекордное количество команд — 18. Чемпионом мира в десятый раз (и в четвёртый подряд) стала сборная России.

Регламент чемпионата 
Предварительно планировалось провести чемпионат по той же схеме, по которой проводился Чемпионат мира—2015 в Хабаровске — сначала в феврале турнир среди команд групп В, а в конце марта — среди команд группы А.

Впервые за историю проведения чемпионата мира по хоккею с мячом был изменен порядок проведения игр — в Ульяновске на ледовых аренах сначала встретятся команды группы А, после чего — команды группы B.

Ульяновская область вышла с предложением впервые в истории проведения чемпионата мира по хоккею с мячом вывести церемонию открытия в отдельное шоу. 7 сентября Ульяновскую область посетил продюсер Илья Авербух и презентовал свою концепцию церемонии открытия международного спортивного события. Он был постановщиком этого шоу.

Стадионы 
Большинство матчей группы А игралось в крытом Дворце спорта с искусственным льдом «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске, полуфиналы и финал по желанию Международной федерации бенди прошли на центральном ульяновском стадионе «Труд». Один из четвертьфиналов с участием сборной России состоялся на димитровградском стадионе «Строитель». Матчи в группе В прошли 10 по 14 февраля на «Волга-Спорт-Арене», одна игра состоялась на димитровградском стадионе «Строитель».

Талисман 
Талисманом чемпионата стал Колобок.

Команды-участницы 

В чемпионате приняло участие рекордное количество стран-участниц — 18, это национальные сборные из стран Европы, Азии, Северной Америки и Африки.

Турнир А (с 1 по 7 февраля):
 
 
 
 
 
 
 
 

Турнир B (с 10 по 14 февраля):

Календарь турнира A 
Матчи прошли с 1 по 3 февраля 2016.

Турнирная таблица подгруппы А

Турнирная таблица подгруппы В

Групповые матчи турнира A

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Список лучших бомбардиров 
  Андрей Кабанов — 14
  Йуаким Андерссон — 11
  Роман Никитенко — 10
  Евгений Иванушкин — 9
  Сергей Ломанов — 9
  Николай Йенсен — 9
  Кристофер Эдлунд — 9
  Эрик Петтерссон — 8
  Алмаз Миргазов — 7
  Кевин Браун — 7

Итоговое положение 

 Цветом выделена команда, переходящая в Турнир «В» чемпионата мира по хоккею с мячом 2017.

Лучшие игроки турнира 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:

Лучший вратарь — Пертти Виртанен (Финляндия) 
Лучший защитник — Павел Булатов (Россия) 
Лучший полузащитник — Алан Джусоев (Россия)
Лучший нападающий — Сергей Ломанов (Россия)
Лучший игрок — Сергей Ломанов (Россия)

Календарь турнира В 
Команды турнира B были разбиты на две подгруппы.

Подгруппа «А» — четыре команды:
 
 
 
 

Подгруппа «В» — шесть команд:
 
 
 
 
 
 

Предварительные игры в подгруппах проводятся 10-12 февраля. В подгруппе «А» игры проводятся по регламенту 2 х 45 минут. В подгруппе «В» предусмотрены игры по регламенту 2 х 30 минут, таким образом, команды проводят по 2 игры в день (кроме одного из дней). 13 февраля проводятся игры четвертьфинала. Команды подгруппы «А» играют с четырьмя лучшими командами подгруппы «В». А вечером того же дня — полуфиналы. 14 февраля разыгрываются медали, а также 5, 7 и 9 места.

Подгруппа А 

За участие в матчах Эстония-Нидерланды (10 февраля) и Эстония-Германия (12 февраля) игрока, не допущенного к соревнованиям (Александр Савельев), сборной Эстонии оба раза засчитаны технические поражения со счётом 0:5, а сборная Эстонии дисквалифицирована.

Групповые матчи подгруппы A

Подгруппа B

Групповые матчи подгруппы B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 7-9 места

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место 

По окончании матча произошла массовая драка между командами Монголии и Украины.

Финал

Итоговое положение

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 Федерация международного бенди

Примечания 

2016
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Спорт в России в 2016 году
Спортивные соревнования в Ульяновске
Спорт в Димитровграде
2016 год в хоккее с мячом
Февраль 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году
Чемпионаты мира в России